Fort Edward (Canada), een fort in de Canadese provincie Nova Scotia
 Fort Edward (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York